Classe Porpoise (sommergibile Regno Unito 1940), riferito ad una classe di sei battelli entrati in servizio negli anni 30 e conosciuti anche come classe Grampus.
Classe Porpoise (sommergibile Regno Unito 1956), riferito ad otto sommergibili entrati in servizio negli anni 50.
Classe Porpoise (sommergibile Stati Uniti), riferito ad una classe di dieci battelli entrati in servizio a partire dal 1935.